Шар — однорідна за якоюсь ознакою частина чого-небудь
 Шар — розмовна назва кулі
 Шар (очевидно, від  — «струмок») — складова деяких географічних назв (проток, островів, річок) на півночі Росії

Шар — місто, Жарминський район, Абайська область
 Шар — річка, ліва притока Іртиша

Шар — малий острів архіпелагу Північна Земля
 Шар — селище, Александровський район, Оренбурзька область

Шар — муніципалітет, регіон Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз
 Шар — муніципалітет, регіон Нова Аквітанія, департамент Крез

Див. також 
 Борщовий Шар
 Великий Шар
 Костін Шар
 Маточкін Шар
 Шара
 Шарик
 Шар-Планина
 Югорський Шар

Примітки